Апертура (от  — «отверстие, устье»):

 Апертура в анатомической терминологии — отверстие (или условное отверстие, например, верхняя и нижняя апертуры таза), сообщающее два каких-либо анатомических образования. Например, апертура лобной пазухи (apertura sinus frontalis) сообщает лобную пазуху со средним носовым ходом, посредством парного отверстия на нижней поверхности носовой части лобной кости.
 Апертура в палинологии — тонкий или перфорированный участок экзины — верхнего слоя оболочки пыльцевого зерна растений.
 Апертура в рекламной деятельности — это идеальный момент, когда потребитель открыт для рекламного послания (сообщения).
 Апертура — дизайн шрифта.

Наука и техника 

 Апертура в оптике — действующее отверстие оптического прибора, определяемое размерами линз или диафрагмами.
 Угловая апертура — угол  между крайними лучами конического светового пучка, входящего в систему.
 Числовая апертура — число  (где  — показатель преломления среды); определяет освещённость изображения, пропорциональную второй степени числовой апертуры , и разрешающую способность прибора, пропорциональную .
 См. также Относительное отверстие.
 Апертура (также раскрыв) в антенной технике — условная плоская излучающая или принимающая излучение поверхность антенн.
 Апертура в методах обработки изображений — прямоугольная область вокруг текущего пиксела, участвующая в преобразовании.

Спорт 
 Апертура в спорте — часть национальных спортивных соревнований по игровым видам (футболу, баскетболу, волейболу и др.), в ходе которых выявляются чемпионы подавляющей части Латиноамериканских стран. В переводе с  —  «открытие»; это первая стадия чемпионата.
 Апертура 2003 (Мексика) — первая половина 61-го профессионального чемпионата Мексики по футболу.
 Апертура 2010 (Аргентина) — чемпионат Аргентины, открывавший 81-й сезон Примеры А.
 Апертура 2012 (Гондурас) — первая половина 64-го чемпионата Гондураса по футболу.
 Апертура 2012 (Колумбия) — первая половина 75-го чемпионата Колумбии по футболу
 Апертура 2012 (Мексика) — 33-й сокращенный турнир чемпионата Мексики по футболу.
 Апертура 2012 (Парагвай) — первая половина 78-го чемпионата Парагвая по футболу.
 Апертура 2012 (Сальвадор) — первая половина 79-го чемпионата Сальвадора по футболу.
 Апертура 2012 (Чили) — — первая половина 90-го чемпионата Чили по футболу.
 Апертура 2013 (Мексика) — первая половина 71-го чемпионата Мексики по футболу.
 Апертура 2014 (Колумбия) — первая половина 79-го чемпионата Колумбии по футболу.

См. также 

 Aperture — компьютерная программа компании Apple для профессиональной обработки фотографий.
 Aperture Science — вымышленная организация из некоторых компьютерных игр серии Half-Life и Portal.

Примечания 

en:Aperture (disambiguation)